Кубок Либертадорес 1969 — 10-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем вновь стал «Эстудиантес».

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Плей-офф

Группа 3

Плей-офф

Группа 4

Четвертьфиналы

Группа A

Группа B

Группа C

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1969 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1969 на Торсиде
 Кубок Либертадорес 1969 на сайте www.copalibertadores.ru

Футбол в Южной Америке в 1969 году
Кубок Либертадорес